Dramaga kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Dramaga, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Dramaga, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar